Первая лига 1985/1986 годов () — 60-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1985/1986
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1985 году
Спорт в Чехословакии в 1986 году